Skate America 1995 года — международный турнир по фигурному катанию, один из этапов серии Гран-при сезона 1995—1996. Прошёл в Детройте, штат Мичиган, США, с 17 по 22 октября 1995 года в спортивно-развлекательном комплексе «Кобо-центр».

Результаты

Мужчины

Девушки

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты на сайте Ice Skating International: Online

1995 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Детройте
Спорт в США в 1995 году
Октябрь 1995 года